"Graneros", que em Língua castelhana quer dizer "armazém de grãos, pode significar:

 Graneros, comuna chilena
 Graneros (Tucumán), cidade argentina
 Graneros (departamento), departamento argentino

Desambiguações de topônimos